Муниципалитет Адольфо-Альсина  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес. Назван в честь  — министра армии и флота в правительстве президента Николаса Авельянеды.

Территория — 5875 км². Население — 17 072 человек. Плотность населения — 2,91 чел./км².

Административный центр — Каруэ.

География 
Муниципалитет расположен на западе провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
на севере — с муниципалитетом Пеллегрини
на северо-востоке — с муниципалитетами Сальикело, Гуамини
на юго-востоке — с муниципалитетами Сааведра, Пуан
на западе — с провинцией Ла-Пампа

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес